Самигуллин — фамилия; имеет женскую форму Самигуллина.
 Самигуллин, Венир Калимуллович (род. 1947) — доктор юридических наук, профессор, член Российской академии юридических наук.
 Самигуллин, Камиль Искандерович (род. 1985) — мусульманский религиозный деятель, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
 Самигуллин, Ильсур Гумерович (род. 1991) — российский футболист.